John McCabe (1920–2005) est un biographe de Shakespeare.
 John McCabe (1939-2015)  est un compositeur et pianiste britannique.
 John McCabe (McCabe & Mrs. Miller) est un film américain réalisé par Robert Altman et sorti en 1971.